Por la palabra GFS puede entenderse:

Meteorología 
 Global Forecast System o GFS, Sistema de Predicción Global, es un sistema numérico para predicción global del tiempo que funciona sobre el modelo de simulación informatizado de NOAA.

Informática 
 El Global File System, conceptualización.
 El Global File System y GFS2, proyecto de Red Hat Inc, sistema de archivos distribuido opensource para clústeres de servidores GNU/Linux, bajo licencia GPL, desarrollado en 1995 bajo el nombre de Minnesota Global File System por un equipo liderado por Matthew O'Keefe, profesor en la Universidad de Minnesota.
 El OpenGFS, sistema de archivos distribuido libre para clústeres de servidores GNU/Linux, fork libre del Global File System.
 El Gluster File System o GlusterFS, sistema de archivos distribuido opensource para clústeres de servidores Linux, desarrollado por Gluster Inc, desde 2011 incorporada a Red Hat Inc.
 El Google File System, GoogleFS o GooFS, sistema de archivos distribuido propietario, desarrollado por Google Inc.
 El Gmail File System o GmailFS, sistema de archivos virtual opensource para acceso al espacio de datos de correo de GMail desarrollado originalmente por Richard Jones.

Sociedad 
 La Sociedad de Amistad Femenina, en inglés Girls Friendly Society o GFS, organización internacional de mujeres de la Iglesia Anglicana, fundada en 1875, para fomentar el desarrollo de potenciales, aspiraciones, conocimientos y autovalorización, a través del apoyo de las mujeres jóvenes de la comunidad religiosa.

eo:GFS